Клёпов — русская фамилия.

 Клёпов, Андрей Сергеевич (род. 1917) — депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Клёпов, Василий Степанович (1909—1976) — советский детский писатель.
 Клёпов, Иван Ильич (? — ?) — один из лидеров Ливенского восстания.
 Клёпов, Сергей Алексеевич (1900—1972) — деятель НКВД, генерал-майор.